Der CROSSTOCK TEAMCROSS ist eine Crosslauf-Veranstaltung, die jährlich in Rostock stattfindet.

Anders als viele andere Laufsportveranstaltungen in Deutschland, richtet sich dieses Event  speziell an leistungsorientierte Läufer und Triathleten. Als Teamwettkampf mit Staffelcharakter besitzt der Lauf ein Alleinstellungsmerkmal, nicht nur gegenüber allen Cross-Wettkämpfen, sondern auch gegenüber fast allen Laufveranstaltungen in Deutschland.

Gelaufen wird immer in Dreier-Teams, mindestens ein weiblicher Starter muss dabei der Mannschaft angehören. Die Strecke ist 600 Meter lang und muss von jedem Team 30 Mal umrundet werden. Die Veranstaltung wurde am 28. Oktober 2006 das erste Mal durchgeführt. Seit 2010 gibt es auch einen „Jedermann-Lauf“, bei dem Freizeit- und Volksläufer an den Start gehen können und nur die Hälfte der Distanz zurücklegen müssen. Neben dem „Lauf der Asse“ (30 Runden) und dem „Jedermann-Lauf“ (15 Runden) gibt es Wertungen für das beste Jugendteam (30 Runden) und für die schnellste Schüler-Mannschaft (15 Runden).

Die Laufstrecke liegt dabei unweit des Rostocker Leichtathletik-Stadions. Der Streckenrekord, aufgestellt von der Berliner Mannschaft „The Untouchables I“, bestehend aus Tim Stegemann, Caterina Granz und Sebastian Schenk, steht bei 50:06 Minuten. Der Teilnehmerrekord, aufgestellt im Jahr 2013, liegt bei 62 Mannschaften (186 Teilnehmer).

Bekannte Starter aus der deutschen Lauf- und Triathlonszene haben beim CROSSTOCK teilgenommen, u. a. neben Steffen Uliczka (3000 Meter Hindernis), Sören Ludolph (800 Meter, beide Olympia-Teilnehmer 2012) und Carsten Schlangen (EM-Zweiter 1.500 Meter 2011, Olympia-Teilnehmer 2012) auch Ulrike Maisch (Marathon-Europameisterin 2006), Christiane Pilz (Olympia-Teilnehmerin im Triathlon 2008), Sebastian Rank (4. Platz Weltcup Triathlon Hamburg 2011), Elina (1.500-Meter-Sechste U23-EM 2011) und Diana Sujew (1.500-Meter-Sechste EM 2012) sowie Jana Sussmann (Zweite U23-EM über 3.000 Meter Hindernis 2011).

Organisiert wird die Veranstaltung seit ihrem Bestehen von Matthias Weippert, Jan Pretzel, Mathias Schlegel, Gero Schreiber und Christoph Thürkow.

Sieger „Lauf der Asse“

Webseite der Veranstaltung 
 www.crosstock.de

Weblinks 
 Steffen Uliczka führt „Kieler Sprotten“ zu Sieg
 Streckenrekord krönt Crosstock
 „Gipfelstürmer“ stürmen Crosstock-Gipfel
 "Untouchables aus Berlin gewinnen Crosstock

Nachweise 
 2006: „Teamgeist ist Cool“ – Niedersachsen-Trio gewinnt Cross-Premiere in Rostock
 2007: „Wadenbeißer auf Platz drei“ – Lokalmatadoren beim 2. Crosstock Teamcross vorn dabei
 2008: LAV-Teams schlagen sich achtbar
 2009: Durchgebissen auf Platz drei
 2010: Kieler knacken Streckenrekord
 2011: Heißes Duell Sprotten – Wadenbeißer
 2012: Wadenbeißer gewinnen in Rekordzeit
 2013: Teilnehmerrekord beim Crosstock

Stadtlauf
Sportveranstaltung in Rostock
Laufveranstaltung in Deutschland
Gegründet 2006
Erstveranstaltung 2006